Die 1. Etappe der Tour de France 2013 fand am 29. Juni 2013 statt. Sie verlief vollständig auf Korsika und führte von Porto-Vecchio über 213 km nach Bastia. Im Verlauf der Etappe gab es eine Bergwertung der vierten Kategorie sowie eine Sprintwertung. Damit zählte die erste Etappe als Flachetappe. Alle 198 gemeldeten Fahrer gingen an den Start.

Rennverlauf 
Die Etappe verlief ungewöhnlich: Als die Fahrer rund zehn Kilometer vom Ziel entfernt waren, blieb der Mannschaftsbus von Orica GreenEdge unter dem Zielgerüst hängen. Zunächst wurde entschieden, das Ziel drei Kilometer vorzuverlegen. Schließlich gelang es, den Bus rechtzeitig von der Strecke zu bringen, so dass das ursprüngliche Ziel wieder frei war. In dieser Zeitspanne kam es zu mehreren Stürzen, in die zahlreiche Favoriten wie Tony Martin, Peter Sagan und Mark Cavendish verwickelt waren.

Bergwertungen

Punktewertungen

Einzelnachweise

Weblinks 

 Ergebnisse und Wertungen
 Rennverlauf (siehe Depeschen)

Etappe 01
201301
Sportveranstaltung in Bastia
Sportveranstaltung in Porto-Vecchio